Parti de gauche peut désigner :
 Tout parti politique de gauche peut être qualifié de « parti de gauche » (avec un petit p), voir Gauche (politique) ;
 Parti de gauche (), nom que prit le Parti du socialisme démocratique (PDS), parti politique allemand, du  au , date à laquelle il se dissout dans le nouveau parti Die Linke (La Gauche) ;
 Parti de gauche (PG), un parti politique français ;
 Parti de gauche (), un parti politique suédois ;
 Parti de la gauche (), un parti politique saint-marinais.
 Parti de gauche, parti polique en Turquie.